Лесогорский:

 Лесогорский — посёлок городского типа в Выборгском районе Ленинградской области России.
 Лесогорский — станция на Каменногорском направлении Октябрьской железной дороги.

См. также